

Toponyme 
 Troësnes est une commune française, située dans le département de l'Aisne et la région Picardie.

Hydronyme 
 La Troesne est une rivière française des départements de l'Oise et de l'Eure, dans les régions Hauts-de-France et Normandie, sous-affluent de la Seine par l'Epte.